Die zehnte Austragung der Tour de Ski ist ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2015/16 veranstaltetes Etappenrennen. Es fand zwischen dem 1. Januar und dem 10. Januar 2016 an vier verschiedenen Orten (Lenzerheide, Oberstdorf, Toblach und Val di Fiemme) in drei Ländern (Deutschland, Schweiz, Italien) statt. Bei den Männern gewann zum dritten Mal in Folge der Norweger Martin Johnsrud Sundby, der vier der acht Etappen gewann. Bei den Frauen siegte die Norwegerin Therese Johaug. Sie gewann drei der insgesamt acht Etappen und holte nach 2013/14 ihren zweiten Tourgesamtsieg.

Austragungsorte und Rennen

Ergebnisse

Gesamtwertung 
Endstand nach 8 Etappen

Lenzerheide, 1. Januar 2016 (Sprint)

Lenzerheide, 2. Januar 2016 (Distanzrennen)

Lenzerheide, 3. Januar 2016 (Verfolgungsrennen)

Oberstdorf, 5. Januar 2016 (Sprint)

Oberstdorf, 6. Januar 2016 (Distanzrennen)

Toblach, 8. Januar 2016 (Distanzrennen)

Val di Fiemme, 9. Januar 2016 (Distanzrennen)

Val di Fiemme, 10. Januar 2016 (Bergverfolgung)

Einzelnachweise 

2016
Wintersport-Weltcup 2015/16
Sportveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Toblach